

Geografia
 Stati Uniti d'America
 East Machias – comune della Contea di Washington, Maine
 Machias – capoluogo della Contea di Washington, Maine
 Machias – città della Contea di Cattaraugus, New York
 Machias – census-designated place della Contea di Snohomish, Washington

Altro
 Battaglia di Machias – primo combattimento navale della guerra d'indipendenza americana